Finał K-1 World MAX 2004 – trzeci finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Triumfatorem gali i mistrzem K-1 MAX został reprezentant Tajlandii Buakaw Por. Pramuk.

Walki

Turniej

Walka rezerwowa 
 Duane Ludwig  vs Serkan Yilmaz  - 3R Dec

Walki dodatkowe 
 Norifumi Yamamoto  vs Kazuya Yasuhiro  - 2R Poddanie (walka MMA)
 Takashi Ohno  vs Vincent Swaans  - 1R TKO

Zobacz też 
 K-1

Linki zewnętrzne 
 K-1 World Max 2004 World Tournament Final

Turnieje K-1
2004 w sporcie